alfa Coronae Australis (Meridiana) – najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Korony Południowej
 Linia południkowa (meridiana) – dawny instrument astronomiczny
 Meridiana Fly – linia lotnicza